Le concile du Latran peut recouvrir les différents conciles qui se sont tenus dans cette ville :

Concile du Latran (487) : ce concile discuta de la réintégration des lapsi qui avaient failli pendant les persécutions
Concile du Latran (1112) : concile ouvert le 
Concile du Latran (1116) : concile au cours duquel le pape annula l'investiture des biens ecclésiastiques par l'empereur
Premier concile du Latran : concile tenu en 1123
Deuxième concile du Latran : concile tenu en 1139
Troisième concile du Latran : concile tenu 1179
Quatrième concile du Latran : concile tenu en 1215
Cinquième concile du Latran : concile tenu de 1512 à 1517